Завроптеригии, или зауроптеригии , — клада вымерших пресмыкающихся из подкласса диапсид, которой разные систематики присваивают ранг от подкласса до отряда включительно. Включает в себя отряды Placodontia, Nothosauroidea и Plesiosauria.

Описание 
Внешне завроптериигии были довольно разнообразны. Например, плакодонты имели плоское тело, покрытое панцирем, из-за чего они напоминали черепах. Плезиозавры и нотозавры имели длинную шею, благодаря которой они могли охотиться. Наконец, плиозавры имели короткую шею, но от этого они не становились менее свирепыми, чем их сородичи. Все эти животные жили в воде, однако не исключено, что плезиозавры и плакодонты могли выползать на сушу. Большинство предствавителей были хищниками и питались рыбой, ракообразными и моллюсками.

Эволюция и вымирание 
В триасовом периоде существовало две группы завроптеригий: плакодонты и Eosauropterygia, такие как нотозавры. Плакодонты вымерли, не оставив потомков. Наиболее продвинутой подгруппой Eosauropterygia считаются плезиозавры, которые разделились на две группы: плезиозавроидов, появившихся уже в триасе, и плиозавров, известных с ранней юры (несмотря на сходство, обе группы были далёкими родственниками). Юрские плезиозавроиды вымерли в конце юры, но их место заняли меловые плезиозавроиды, сумевшие продержаться до конца мела (когда и исчезли). Плиозавры же вымерли до окончания эпохи динозавров.

Классификация 
Таксономическая классификация внутри надотряда затруднена в свете конвергентной эволюции адаптаций к морской среде. Общими для всех представителей надотряда являются адаптации плеча, позволяющие движение с помощью ласт, и некоторые модификации черепа.

Кладограмма завроптеригий по данным сайта Mikko's Phylogeny Archive (на основе Rieppel, 1997, 1998ab, Rieppel & Hagdorn, 1997, Rieppel, Sander & Storrs, 2002 и Cheng, Chen, Zeng & Cai, 2012):

См. также 

 Лариозавры
 Ceresiosaurus
 Keichousaurus
 Nothosaurus
 Pachypleurosaurus

Примечания

Литература

Ссылки 
 Unit 220: 100: Lepidosauromorpha. Palaeos. July 15, 2003. Retrieved January 19, 2004.
 A review of the Sauropterygia. Adam Stuart Smith. The Plesiosaur Directory. Retrieved April 17, 2006.
 Paleofile taxalist - lists every species and synonyms. Retrieved February 26, 2006.

 
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном